Pa puede referirse a:
 la unidad de presión Pascal;
 un pa, un tipo de asentamiento maorí;
 la letra ぱ de la escritura hiragana;
 símbolo químico del Protactinio.
 pa: contracción por apócope de la preposición 'para'.

Otros
PA (desambiguación)